Срем може да се отнася за:
 Срем — историко-географска област в Сърбия и Хърватия;
 село Срем в община Тополовград, област Хасково;
 Срем – река в Сърбия;
 ФК Срем — футболен клуб от град Сремска Митровица, Сърбия;

Вижте също 
 Сирмиум (тема) – византийска тема;
 Вуковарско-сремска жупания — административна единица в Хърватия;
 Сремски окръг — административна единица в Сърбия.